Le terme Route 152 peut désigner plusieurs routes :

 Route régionale 152 en Finlande
  dans certains départements, en France
  dans certains pays